Куюл — река на северо-западе Камчатского края России.

Длина реки — 48 км. Протекает по территории Пенжинского района Камчатского края.

Название в переводе с коряк. — «бухта».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 19100000112120000053297.

Примечания 

Реки, впадающие в Пенжинскую губу
Реки Пенжинского района